Il doppio  del Prosperita Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Olivier Charroin e Stéphane Robert erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Radu Albot e Tejmuraz Gabašvili hanno battuto in finale Adam Pavlásek e Jiří Veselý 7–5, 5–7, [10–8].

Teste di serie

  Andre Begemann /  Philipp Oswald (primo turno)
  Radu Albot /  Tejmuraz Gabašvili (Campioni)

  Jan Hájek /  David Škoch (quarti di finale)
  Roman Jebavý /  Jan Mertl (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Prosperita Open 2012